Лас Агвитас има више значења:

 Лас Агвитас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Агвитас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику